Kövesd (település), Bihar megye
 Székelykövesd, Maros megye
 Ágotakövesd egykori neve, Szeben megye

Lásd még 
 Kövesd (egyértelműsítő lap)